

Рековниця — село в гміні Нова Карчма Косьцерського повіту Поморського воєводства
 Рековниця — село в гміні Єдвабно Щиценського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства